Суперкубок Туркменістану з футболу 2020  — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 29 вересня 2020 року між чемпіоном і володарем кубка Туркменістану клубом Алтин Асир та віце-чемпіоном і фіналістом кубка Туркменістану клубом Ахал.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на turkmenportal
 Матч на sport.kg
 Матч на tdh.gov.tm
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на rsssf

2020
Туркменістан
Вересень 2020
2020 у Туркменістані